I liga polska w hokeju na lodzie 2003/2004 – 49. sezon zmagań drugiego poziomu ligowego hokeja na lodzie w Polsce. Został rozegrany na przełomie 2003 i 2004 roku.

Formuła 
W I lidze 2003/2004 brało udział 10 zespołów. Awans do ekstraligi w sezonie 2004/2005 uzyskał Cracovia.

Sezon zasadniczy

Tabela 

Legenda:       = awans do play-off

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Awans do Ekstraligi: Cracovia

Ponadto, w związku z wycofaniem się z ekstraligi drużyny Orlika Opole, w dniu inauguracji Polskiej Ligi Hokejowej 2004/2005 10 września 2004 został zorganizowany baraż na neutralnym lodowisku w Oświęcimiu o wakujące miejsce, w którym KH Sanok (finalista I ligi sezonu 2003/2004 pokonał spadkowicza z poprzedniego sezonu ekstraligi KTH Krynica wynikiem 7:4 i uzyskał awans do PLH.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

I liga polska w hokeju na lodzie
2003 w hokeju na lodzie
2004 w hokeju na lodzie
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie